O Cobra é um livro de Frederick Forsyth. A história se trata sobre a luta de um presidente americano e um ex-agente da CIA contra a indústria das drogas, especialmente contra a indústria do cartel de cocaína. A narrativa se desenrola a partir do momento que o presidente americano se vê diante de uma morte de um filho de seus subalternos.

Livros de 2010
Representações culturais de Barack Obama
Representações culturais de David Cameron